Polícia Militar do Brasil — forças de segurança pública das unidades federativas do Brasil
Polícia militar — polícia das forças armadas de diversos países, incluindo:
Polícia do Exército (Brasil) — polícia militar do Exército Brasileiro
Polícia do Exército (Portugal) — polícia militar do Exército Português
Polícia Aérea — polícia militar da Força Aérea Portuguesa
Polícia da Aeronáutica — polícia militar da Força Aérea Brasileira
Polícia Naval —  polícia militar da Marinha Portuguesa
Companhia de Polícia do Batalhão Naval —  polícia militar da Marinha do Brasil
Polícia Judiciária Militar —  polícia de investigação criminal das Forças Armadas de Portugal

Ver também
 PM —  página de desambiguação

Polícia
Organizações de segurança
Desambiguação